Чемпионат мира по футболу — международное соревнование.

 Чемпионат мира по футболу (среди мужчин) — проводится с 1930 года.
 Чемпионат мира по футболу (статистика участия команд)
 Чемпионат мира по футболу (отборочный турнир) — с 1934 года.
 Чемпионат мира по футболу среди женщин — с 1991 года.
  — с 1991 года.
 Чемпионат мира по футболу среди юношеских команд — с 1985 года.
 Чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд — с 1977 года (неофициально, официально — с 1981).
 Чемпионат мира по футболу (девушки до 17 лет) — с 2008 года.
 Чемпионат мира по футболу (девушки до 20 лет) — с 2002 года.
 Чемпионат мира по футболу среди бездомных — с 2003 года.
  — с 1998 года.

См. также 
 Клубный чемпионат мира по футболу
 Чемпионат мира по мини-футболу
 Чемпионат мира по пляжному футболу
 Чемпионат мира по футзалу (AMF)
 Неофициальный чемпионат мира по футболу